Акбасты — название географических объектов в Казахстане:
 
 Акбасты — село в Аральском районе Кызылординской области.
 Акбасты — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.